Nieminen é um  sobrenome originário da Finlândia (em finlandês, significa "pequena península"). Também pode referir-se, por ordem alfabética:

 Esa Nieminen (n. 1952), músico e produtor finlandês
 Jarkko Nieminen (n. 1981), tenista finlandês
 Tuomas Nieminen (n. 1980), cantor finlandês

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua finlandesa